Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Piet Norval che ha battuto in finale James Turner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Neil Broad (semifinali)
 Piet Norval (Campione)
 Byron Talbot (finale)
 Peter Palandjian (quarti di finale)

 Royce Deppe (primo turno)
 Amit Naor (secondo turno)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Kevin Moir (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989